

Traités de Vienne (Autriche)

Liste des différents traités de Vienne, le plus connu étant celui ratifiant la chute du Premier Empire, lors du congrès de Vienne.
 1606 : traité de Vienne, (SER/Hongrie - liberté de religion) ;
 1612 : traité de Vienne, négociations austro-vénitiennes peu avant la guerre de Gradisca ;
 1624 : traité de Vienne, reconduite de la  entre la Transylvanie et l'Empire ;
 1656 : traité de Vienne, alliance austro-polonaise dans la première guerre du Nord, non effective ;
 1657 : traité de Vienne, alliance austro-polonaise dans la première guerre du Nord, effective ;
 1668 : traité de Vienne, traité secret de partage des possessions espagnoles entre Léopold  et Louis XIV ;
 1725 : traité de Vienne, alliance austro-espagnole ;
 1731 : traité de Vienne, alliance anglo-autrichienne ;
 1738 : traité de Vienne, fin de la guerre de Succession  de Pologne ;
 1809 : traité de Vienne, signé au palais de Schönbrunn, met fin à la Cinquième Coalition pendant les guerres napoléoniennes ;
 1814-1815 : congrès de Vienne, ratifiant la chute du Premier Empire, et qui redessine les frontières en Europe ;
 1864 : traité de Vienne, signé le 30 octobre, met fin à la guerre des Duchés ;
 1866 : traité de Vienne, signé le 3 octobre, met fin à la troisième guerre d'Indépendance italienne ;
 1955 : traité de Vienne, rétablissant l’État d'Autriche après la Seconde Guerre mondiale.

Traités de Vienne (France)
 1312 : traité de Vienne, signé le , unissant Lyon à la France.

Voir également 
 Arbitrages de Vienne